Puerto Inca (Ecuador), een plaats in Ecuador
Puerto Inca (provincie), een provincie van Peru